Jayamulya (Serang Baru), een plaats in Indonesië
Jayamulya (Kroya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing